Caravelas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caravelas (flygplats), Bahia, 
 Caravelas (kommun), Bahia,

Portugal 

 Caravelas (freguesia), Bragança, Mirandela, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar